Санта-Бернардина () — населённый пункт в центральной части Уругвая, в департаменте Дурасно.

География 
Представляет собой северный пригород административного центра департамента, города Дурасно. Расположен на берегу реки Йи. К востоку от населённого пункта располагается аэропорт Санта-Бернардина. Абсолютная высота — 87 метров над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1094 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Durazno and Santa Bernardina

Населённые пункты Уругвая